Petri ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Petrus.

Namensträger

A 
 Adam Petri (1454–1527), Schweizer Buchdrucker
 Adolf Petri (Pseudonym Hanns Baum; 1870–nach 1941), deutscher Journalist und Schriftsteller 

 August Petri (Künstler) (≈1793–??), deutscher Gartenkünstler
 August Petri (1878–nach 1928), deutscher Fechter und DFB-Präsident

B 
 Bernd Petri (* 1958), deutscher Maler
 Bernhard Petri (1767–1853), österreichischer Agronom und Autor
 Bernhard Petri (Fotograf) (1837–1887), deutscher Fotograf in Göttingen 
 Bolette Petri-Sutermeister (1920–2018), dänisch-schweizerische Schriftstellerin (Reiseliteratur)

C 

 Cunerus Petri († 1580), Theologe und Hochschullehrer, Weihbischof in Münster

D 
 Daniele Petri (* 1980), italienischer Dartspieler
 Dietrich Moritz Petri (1782–1863), deutscher Bürgermeister und lippischer Landtagsabgeordneter

E 
 Eckhard Petri (1949–2019), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

 Eduard Juljewitsch Petri (1854–1899), russischer Geograph und Anthropologe
 Egon Petri (1881–1962), niederländischer klassischer Pianist
 Elio Petri (1929–1982), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Emil Petri (1852–1918), Jurist, Staatssekretär und Reichstagsabgeordneter

F 
 Franz Petri (1903–1993), deutscher Geschichtswissenschaftler
 Franziska Petri (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Franziska Petri (Sängerin) (1908–1977), Schweizer Sängerin (Sopran)

G 
 Gabi Petri (* 1960), Schweizer Politikerin (Grüne)

 Gottfried Petri (1713–1781), deutscher Geistlicher
 Gustaf Petri (1885–1964), schwedischer General und Militärhistoriker
 Gustav Petri (1888–1945), deutscher Oberst, der die Verteidigung von Wernigerode verweigerte und dafür standrechtlich erschossen wurde
 György Petri (1943–2000), ungarischer Schriftsteller

H 
 Hannah Schmid-Petri (* 1980), deutsche Medienwissenschaftlerin

 Hartmut Schmidt-Petri (* 1935), deutscher Generalmajor
 Heather Petri (* 1978), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Heinrich Petri (1508–1579), Schweizer Buchdrucker
 Heinrich Petri (Maler) (1834–1872), deutscher Maler
 Heinrich Petri (Theologe) (1934–2022), deutscher Theologe
 Helmut Petri (1907–1986), deutscher Ethnologe
 Henri Petri (1856–1914), niederländischer klassischer Violinist
 Hermann Petri (1883–1957), saarländischer Politiker (SPD/SPS)
 Hermann Petri (Jurist) (1885–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Herta Zimmermann-Petri (?–1961), deutsche Verlegerin
 Horst Petri (1936–2022), deutscher Neurologe, Psychiater, Psychoanalytiker und Autor

I 
 Ilse Petri (1918–2018), deutsche Filmschauspielerin
 Isaak Jacob von Petri (1705–1776), deutscher Ingenieur, Kartograf und Architekt

J 
 Jannek Petri (* 1975), deutscher Schauspieler
 
 Johannes Petri (1441–1511), Schweizer Buchdrucker deutscher Herkunft 
 Johannes Petri (Jurist) (1873–19??), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Julius Petri (1868–1894), deutscher Schriftsteller
 Julius Richard Petri (1852–1921), deutscher Bakteriologe

K 
 Karl Petri (1913–1983), deutscher Politiker (SPD) 
 Karl Leopold Petri (1830–1909), deutscher Architekt

L 
 Lajos Petri (1884–1963), ungarischer Bildhauer
 Lamberto Petri (1910–1964), italienischer Fußballspieler
 Laurentius Petri (1499–1573), schwedischer Erzbischof
 Laurentius Petri Gothus (1529/1530–1579), schwedischer Erzbischof
 Leo Petri (1876–1961), deutscher Generalleutnant der Waffen-SS und SS-Gruppenführer
 Leopold Petri (1876–1963), deutscher Jurist, Richter und Polizeipräsident in Bremen
 Ludwig Adolf Petri (1803–1873), deutscher Theologe

M 
 Mario Petri (1922–1985), italienischer Schauspieler
 Marion Petri (* 1975), deutsche Landespolitikerin (Hessen) (CDU)

 Michala Petri (* 1958), dänische Blockflötistin
 Mike Petri (* 1984), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Mona Petri (* 1976), Schweizer Schauspielerin
 Moritz Leopold Petri (1802–1873), deutscher Jurist und Schriftsteller

N 
 Nadja Petri (* 1976), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Nina Petri (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Norbert Petri (1912–1978), rumänischer Musikwissenschaftler und Komponist

O 
 Olaus Petri (1493–1552), schwedischer Reformator
 Oskar von Petri (1860–1944), deutscher Ingenieur und Kaufmann
 Otto Petri (1860–1942), deutscher Bildhauer

P 
 Paul Petri (1873–1940), deutscher Motorenbauer
 Peter Petri (Ingenieur) (* 1945), österreichischer Bauingenieur und Publizist
 Philipp Petri (1800–1868), deutscher Miniatur- und Porzellanmaler sowie Fotopionier in Göttingen

R 
 Rhabanus Petri (* 1963), deutscher Ordensgeistlicher, Abt und Sänger
 Richard Petri (1823–1906), sächsischer Staatsanwalt und Parlamentarier
 Richardus Petri (1597–1678; auch Ricardus Petri), Prediger im Kirchspiel St. Laurentii auf der Insel Föhr, Navigationslehrer
 Rudolf Petri (1915–1980), buddhistischer Mönch und Schriftsteller

S 
 Sebastian Petri (1546–1627), Schweizer Buchdrucker und Verleger, siehe Sebastian Henricpetri
 Susanne Petri (* 1972), deutsche Neurologin

T 
 Theodor Petri (1846–1903), deutscher Bürgermeister der Stadt Detmold
 Thomas Petri (* 1967), deutscher Jurist, Landesdatenschutzbeauftragter des Freistaates Bayern
 Till Petri (* 1984), deutscher Schauspieler
 Tom Petri (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Trude Petri (1906–1998), deutsche Porzellandesignerin

V 
 Victor Friedrich Leberecht Petri (1782–1857), deutscher Pfarrer und Hochschullehrer
 Virgilius Petri (1889–1942), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Franziskaner und Märtyrer

W 
 Walther Petri (1940–2011), deutscher Maler, Grafiker, Bildhauer, Autor und Lyriker
 Wilhelm Petri (1826–1897), deutscher Richter und Abgeordneter im Herzogtum Nassau
 Wilhelm Petri (Fotograf) (* 1960), österreichischer Fotograf 
 William A. Petri (* 1955), US-amerikanischer Mikrobiologe und Epidemiologe
 Winfried Petri (1914–2000), deutscher Wissenschaftshistoriker, Astronom und Übersetzer 
 Wolfgang Petri (1898–1992), deutscher evangelischer Pfarrer, Kirchenhistoriker und Heimatforscher

Siehe auch 
 Petri-Netz
 Petri TTL
 St. Petri, Petrie, Petry
 Pietri
 Peter, Simon Petrus
 Petrie, Petry

Familienname